Petr Vlček může být:

 Petr Vlček (fotbalista) (* 1973) – český fotbalový obránce
 Petr Vlček (malíř) (* 1975) – český malíř
 Petr Vlček (sochař) (* 1962) – český sochař
 Petr Vlček – v letech 1577–1579 scholastik Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci